Смелов (Смелова) — русская фамилия.

Мужчины
 
 Смелов, Борис Иванович (1951—1998) — ленинградский, петербургский фотограф, художник.
 Смелов, Владимир Алексеевич (1937—2016) — доктор технических наук, профессор, ученый-гидротехник, историк  Санкт-Петербургского Политехнического университета.
 Смелов, Николай Сергеевич (1898—1975) — доктор медицинских наук, профессор.
 Смелов, Павел Галактионович (1872—1937) — член IV Государственной Думы от Калужской губернии, крестьянин.
 

Женщины
 Смелова, Анфиса Ивановна (1939—2010) — советская и чувашская актриса.
 Смелова, Вера Григорьевна (род. 1937) — советская и украинская спортсменка и тренер.

См. также 
 Смелков
 Смеляков